

Населені пункти та їхні частини
 Пеце — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Пеце — село в гміні Гашовіце Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Пеце — частина села Рашелькі в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пеце — частина села Рокув у гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пеце — осада в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки